El Team DSM Women (código UCI: DSM) es un equipo ciclista femenino de los Países Bajos de categoría UCI Women's WorldTeam, máxima categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial.

Material ciclista 
El equipo utiliza bicicletas Scott Bikes y componentes Shimano

Clasificaciones UCI 
Las clasificaciones del equipo y de su ciclista más destacado son las siguientes:

Palmarés 
Para años anteriores véase: Palmarés del Team DSM Women.

Palmarés 2023

UCI WorldTour Femenino

UCI ProSeries

Calendario UCI Femenino

Campeonatos nacionales

Plantillas 
Para años anteriores, véase Plantillas del Team DSM Women

Plantilla 2023

Véase también 
 Team DSM - Equipo profesional masculino de categoría UCI WorldTeam.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Página Web Oficial

Equipos ciclistas UCI WorldTeam Femenino
Equipos ciclistas Femeninos UCI
Equipos ciclistas de los Países Bajos
Campeones mundiales de ciclismo en ruta